Sleuth (Engels voor "spoorzoeker" of "speurder") kan verwijzen naar:
 sleuth, detective (beroep).
 sleuth, bloedhond, of algemener een willekeurige speurhond.
 sleuth, een groep beren.
 Sleuth (1970), een toneelstuk van Anthony Shaffer uit 1970.
 Sleuth (1972), een verfilming van het toneelstuk door Joseph L. Mankiewicz uit 1972.
 Sleuth (2007), een verfilming van het toneelstuk door Kenneth Branagh uit 2007.
 Sleuth (spel), een computerspel voor het DOS-systeem uit 1983, lijkend op Cluedo.
 Sleuth (kanaal), een televisiekanaal van NBC Universal sinds 2006, gewijd aan Krimi's en detectives.
 SLEUTH, Second Life Educational Undertakings in Theatre History in Second Life sinds 2006.